Curia (lateinisch für „Rat“) steht für:

 ein Geschlechterverband im alten Rom, siehe Kurie (Römisches Reich)
 Curia (Versammlungsort), Versammlungsort eines Geschlechterverbands oder von Volksvertretern
 Curia Regis, Beratungsgremium oder Gerichtshof des Königs im mittelalterlichen England
 Curia Romana, Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls, siehe Römische Kurie

Curia ist der Name folgender Orte:
 Curia (Anadia), portugiesischer Badekurort in der Gemeinde Tamengos
 Curia Raetorum, römische Siedlung an Stelle der heutigen Stadt Chur, Schweiz
 Curia Variscorum, der lateinische Name von Hof (Saale)

Curia ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Curia (nach 1550–1608), italienischer Maler
 Giuseppe Curia (* 1949), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Johannes de Curia, Domherr in Münster

CURIA steht für:
 CURIA (Datenbank), Datenbank des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
Curia Vista, Geschäftsdatenbank des Schweizer Parlaments

Siehe auch:
 Kuria
 Curie
 Kurie (Begriffsklärung)